Ниже представлен список произведений живописи и графики английского художника-прерафаэлита Данте Габриэля Россетти (1828—1882).

1840—1849

1850—1859

1860—1869

1870—1879

1880—1882

Ссылки 
 Архив произведений Данте Габриэля Россетти

Р

Росетти